Сегеневщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сегеневщина — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Сегеневщина — упразднённый хутор в Волковысском районе Гродненской области.